Guebuza ist der Familienname folgender Personen:

 Armando Guebuza (* 1943), mosambikanischer Staatspräsident
 Valentina Guebuza (1980–2016), mosambikanische Geschäftsfrau

siehe auch
 Kabinett Guebuza